Self-Titled — дебютный студийный альбом американского автора-исполнителя  из фолк-рок-группы Mumford & Sons, вышедший 16 сентября 2022 года на лейбле Island Records. В альбоме приняли участие Фиби Бриджерс, Брэнди Карлайл, Clairo и Моника Мартин, кроме того, его продюсировал Блейк Миллс.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий. Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 67 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы США
Кантри-альбомы
Дебютные альбомы 2022 года
Альбомы Island Records